

Лейк-Лоррейн — переписна місцевість, штат Флорида
 Лейк-Лоррейн — переписна місцевість, штат Вісконсин